Greys Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Greys Island (Maryland)
 Greys Island (Missouri)
 Greys Island (North Carolina)

Siehe auch:
 Grays Island